Bonito Oriental kan syfta på:

Honduras 

 Bonito Oriental (kommun), Departamento de Colón, 
 Bonito Oriental (ort), Departamento de Colón,